В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Мередіт Макґрат і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі 2-6, 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Мередіт Макґрат /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Яюк Басукі /  Міягі Нана (2-ге коло)

 Аманда Кетцер /  Патрісія Тарабіні (1-ше коло)
 Лариса Нейланд /  Габріела Сабатіні (півфінал)
 Лаура Голарса /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Деббі Грем /  Наталія Медведєва (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)